Roubin est un nom de famille porté par diverses personnalités, et un nom dérivé.

Personnalités 

 Lucienne Roubin (1924-1999), historienne et sociologue française ;
 Odile de Roubin (née en 1948), joueuse de tennis française ;
  (né en 1943), artiste peintre autrichien.

Bâtiments 
 Hôtel de Roubin, hôtel particulier à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, en France.